Hasselgren är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Hasselgren (1845–1930), svensk jurist och ämbetsman 
 Albinus Hasselgren (1880–1916), svensk-amerikansk målare
 Anette Hasselgren (1775–1841), svensk konstnär
 Carl Hasselgren (1886–1965), svensk journalist och författare
 Curt Hasselgren (1924–2018), svensk militär
 Gigi Hasselgren (1902–1952), svensk målare
 Gunilla Hasselgren (född 1962), svensk läkare
 Gunnar Hasselgren ( 1903–1987), svensk författare, illustratör och tecknare
 Gustaf Erik Hasselgren (1781–1827), svensk konstnär och etsare
 Hasse Hasselgren (1933–2002), svensk målare
 Harald Hasselgren (1676–1755), professor och präst
 Henrik Hasselgren (1877–1958), svensk veterinär
 Inger Hasselgren (född 1938), svensk målare
 Kjell Hasselgren (1903–1981), svensk sjömilitär
 Kristina Hasselgren (1920–2003), svensk journalist och författare
 Marie-Louise Hasselgren (född 1946), svensk operasångerska (mezzosopran)
 Theodor Hasselgren (1875–1960), svensk militär

Svenska efternamn